Matzerath (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Erkelenz in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen;
Matzerath (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts;